Cromatología puede referirse a:

En Iconolingüística:
la Cromatología iconolingüística, estudio de la forma del significante de la imagen en el lenguaje visual. Se trata de la referencia más contemporánea del término cromatología. 
:Categoría: Ciencias sociales / Antropología cultural / Comunicación

En Ciencia del color:
la Ciencia del color misma, como sinónimo de ésta. 
:Categoría: Óptica / Psicología

En Simbología:
El área de la Simbología que estudia las significaciones intrínsecas del color. Es la referencia más tradicional del término cromatología. 
:Categoría: Antropología cultural / Símbolo

En Cromatografía:
la Cromatografía, inespecíficamente, como sinónimo de la misma o como alusión a su teorización más general. 
:Categoría: Ciencias naturales / Física